Volkenrath ist der Name folgender Orte:

 Volkenrath (Eschweiler), Stadtteil von Eschweiler
 Volkenrath (Reichshof), Ortsteil von Reichshof

Volkenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Volkenrath (1919–1945), deutsche KZ-Aufseherin
 Michelle Volkenrath (* 1981), deutsche Biathletin